Светли́чная — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Светличная, Анна Павловна (1939—1995) — украинская поэтесса.
 Светличная, Надежда Алексеевна (1936—2006) — украинская правозащитница, публицист, лауреат Шевченковской премии (1994).
 Светличная, Светлана Афанасьевна (род. 1940) — советская и российская актриса.
 Светличная, Юлия Александровна (род. 1984) — украинский политик.